Министерство иностранных дел ГДР (, сокр. MfAA) — внешнеполитическое ведомство в составе правительства ГДР. Располагалось в центре Берлина на площади Шинкельплац, в историческом районе Фридрихсвердер в непосредственной близости от Фридрихсвердерской церкви. Здание министерства было построено в 1964—1967 годах по проекту архитекторов Йозефа Кайзера, Хайнца Ауста, Герхарда Лемана и Лотара Квасницы и представляло собой высотное здание белого цвета длиной в 145 м и высотой 44 м. В 1996 году здание было снесено в целях реконструкции на его месте исторической площади Шинкельплац и восстановления здания Берлинской архитектурной академии.

Литература 
 Hermann Wentker: Außenpolitik in engen Grenzen. Die DDR im internationalen System. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2007. ISBN 978-3-486-58345-8.

Снесённые сооружения Берлина
Район Митте
Архитектура ГДР
Исчезли в 1996 году
Министерства иностранных дел по историческим государствам
Министерства ГДР